Пупово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пупово — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Пупово — название до 3 декабря 1940 года деревни Горное Марёвского района Новгородской области
 Пупово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Пупово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.